Pecqueur ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Pecqueur (1801–1887), französischer Ökonom
 Onésiphore Pecqueur (1792–1852), französischer Uhrmacher, Erfinder und Industrieller